Horvátország
Szent Donát-templom (Krk)
Szent Donát-templom (Zára)

 Magyarország
Szent Donát-kápolna (Székesfehérvár)
Szent Donát-kápolna (Balatonlelle)
Szent Donát-kápolna (Kaposvár)
Szent Donát-temetőkápolna (Eger)